La Trinidad (Benguet), een gemeente in de Filipijnse provincie Benguet
La Trinidad (Nicaragua), een gemeente in het Nicaraguaanse departement Estelí
La Trinidad (Honduras), een gemeente in het Hondurese departement Comayagua
La Trinidad (Venezuela), een gemeente in de Venezolaanse staat Yaracuy